Weller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Worth Hamilton Weller
 Stephen G. Weller
 Susan J. Weller